Péré (Charente-Maritime)
 Péré (Hautes-Pyrénées)